Ein Schlauchwagen bezeichnet folgende Transportgeräte für Schläuche:
Fahrzeug der Feuerwehr, siehe Schlauchwagen (Feuerwehr)
Gartengerät zum Transport von Gartenschläuchen, siehe Schlauchwagen (Gartenbau)